Heterotis – rodzaj ryb z rodziny Arapaimidae
 Heterotis – rodzaj roślin z rodziny zaczerniowatych